Tin Soldiers é o segundo album de estúdio da banda Trick Or Treat , lançado em 2009 , conta com a participação do cantor Michael Kiske do Helloween em duas faixas , e do ex-vocalista da banda Vision Divine Michele Luppi.

Faixas 
A Night in the Toyshop
Paper Dragon
Take Your Chance (feat Michele Luppi)
Freedom
Hello Moon (feat Michael Kiske)
Elevator to the Sky
Loser Song
Tears Against Your Smile (feat Michael Kiske)
Final Destination
Tin Soldiers Pt. 1 (Strumentale)
Tin Soldiers Pt. 2
Human Drama (Bonus track dell'edizione giapponese)

Integrantes 
Alessandro Conti - Vocal
Guido Benedetti - guitarra
Luca Cabri - guitarra
Leone Villani Conti - Baixo
Mirko Virdis - Bateria

Álbuns de 2009
Álbuns de power metal